Mil har flere specialiseringer:
 Mil - længdeenhed (fra latin mille passus (= tusinde dobbeltskridt)) med flere definitioner fx:
 International mil
 Geografisk mil
 Datamile
 Radarmile - tids/længdeenhed, der bruges indenfor radarteorien
 Den Grønne Mil - flertydig
 .mil - topdomæne, der er reserveret til USA's forsvar
 Mil-Spec, MIL-STD - forkortelse for United States Military Specifications og United States Military Standard. Defineres af USA's forsvar og United States Department of Defense
 Mil Moskva helikopterfabrik
 Mil (tusindedel tomme) eller thou - længdeenhed defineret til at være en 1/1000 af en engelsk tomme. Anvendes indenfor halvlederindustrien
 Master i Ikt og Læring (MIL) - AAU-uddannelse
 Musik i Lejet - MiL - tredages nonprofit musikfestival der afvikles i Tisvildeleje midt i juli

Se også
 Mile - flertydig
 Sømil - længdeenhed
 John Stuart Mill - Mill er et efternavn
 1-mil-løb (atletik)
 Råbjerg Mile
 Mille - flertydig